Адамит може да се отнася за:

 Адамит – вид минерал.
 Адамитство, натуралистка християнска секта.